Coxcatlán es un topónimo, el cual se interpreta como: Cuenta, o Collar o Gargantilla, Piedra Preciosa, aunque otros estudios indican que significa Excremento de Armadillo. Puede hacer referencia a 2 municipios de México:

 Coxcatlán, municipio del estado de Puebla;
 Coxcatlán, localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
 Coxcatlán, municipio del estado de San Luis Potosí;
 Coxcatlán, localidad del estado de San Luis Potosí, cabecera del municipio anterior.